

Балтійська сільська рада — сільське поселення, Іглінський район, Башкортостан
 Балтійська сільська рада — сільське поселення, Красногвардійський район, Ставропольський край